Камінська — прізвище польського походження.

 Камінська Анета (* 1976) — польська поетка, перекладачка нової української літератури.
 Камінська Валентина Валентинівна — білоруська (до 2018 року) та українська (з червня 2018 року) лижниця.
 Естер Рахель Камінська (, дівоче прізвище Хальперн; 1870—1925) — польська акторка театру, засновниця Єврейського театру в Варшаві.
 Камінська Іда (* 1899 — † 1980) — польська актриса єврейського походження, номінантка на премію «Оскар» в 1966 році.
 Камінська Марія — представник української громади Чехії.
 Камінська Ольга Іванівна (* 1958) — українська співачка (лірико-колоратурне сопрано), Народна артистка України (1999).
 Бережко-Камінська Юлія Миколаївна — українська письменниця і журналіст, член Національної спілки письменників України та Всеукраїнської літературної асоціації «Конгрес літераторів України».

Див. також 
 Камінський
Польські прізвища
Українські прізвища